Ба́рнум () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Барнум, Финеас Тейлор (1810—1891) — известный своими мистификациями американский шоумен и антрепренёр.
 Барнум, Харви Куртисс (род. 1940) — офицер морской пехоты США, герой Вьетнамской войны.

Имя 
 Браун, Барнум (1873—1963) — американский палеонтолог.

Топоним 
 Барнум  — тауншип в округе Карлтон, штат Миннесота, США.
 Барнум — город в округе Карлтон, штат Миннесота, США.

См. также 
 Эффект Барнума
 Американский музей Барнума

Примечания